

Коритово — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коритово — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Коритово — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Коритово — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства